Ракиты — разъезд (тип населённого пункта) в Павловском районе Алтайского края. Входит в состав Арбузовского сельсовета.

История 
Возник в 1953 году при строительстве участки Западно-Сибирской железной дороги, сегодня разъезд является заброшенным.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 88 %.

Примечания 

Населённые пункты Павловского района (Алтайский край)